Heavenly (band), een Franse powermetalband die is opgericht in 1994
Heavenly (single van The Temptations), een single van de Amerikaanse soul- en R&B-groep The Temptations
Heavenly Mountain Resort, een wintersportgebied op de grens van de Amerikaanse staten Californië en Nevada